Tetrapulmonata este o cladă de arahnide, reprezentată de telifonide, schizomide, amblipigieni și păianjeni. Monofilia acestui taxon este susținută de studiile filogenetice moleculare. De asemenea, în acest grup sunt incluse și două ordine fosile Haptopoda și Uraraneida.
 
Denumirea cladei Tetrapulmonata semnifică „patru plămâni”. Unii reprezentanți și formele ancestrale ale celorlalți prezintă două perechi de plămâni (saci pulmonari) amplasați în al doilea și al treilea segmente opistosomale. Unii reprezentanți actuali, precum Schizomida și păiajenii din infraordinul Araneomorphae, au pierdut a doua perechi de plămâni.

Descriere 
Cu excepția celor patru (sau doi) plămâni, ordinele din acest taxon se caracterizează prin prezența:
 faringelui postcerebral extins (redus în Uropygi);
 endosternitelor prosomale alcătuite din patru fragmente;
 articulației coxotrochanterală complexă la membrele locomotoare;
 mușchiului depresor pretarsal la nivelul patelei (segment al piciorului), convergentă cu Dromopoda, pierdută în Amblypygi;
 pedicelului format, parțial, din elemente ventrale ale celui de-al doilea segment opistomal (dezvoltat prin convergență și la Solifugae)

Filogenie 
O cladogramă publicată în 2014 împarte Tetrapulmonata în două clade, Schizotarsata și Serikodiastida. Schizotarsata include arahnide la care doar perechile de picioare II-IV sunt adaptate locomoției, prima îndeplinind funcție senzitivă asemenea unor antene tactile. Serikodiastida (în greacă „productări din mătase”) cuprinde formele producătoare de mătase. Clada soră a tetrapulmonatelor este ordinul fosil Trigonotarbida, cu care formează grupul Pantetrapulmonata.

În 2016, a fost descris o specie fosilă de arahnide din Carboniferul târziu (Pennsylvanian) inclusă în genul Idmonarachne. Pe baza morfologiei externe, s-a considerat că aparține Serikodiastida, deși nu s-a fost demonstrat prezența tubușoarelor filiere (pe care sunt situate orificiile glandelor producătoare de mătase). Pentru Idmonarachne, la fel Uraraneida, se specifică lipsa filierelor, dar și absența flagelul, asemănându-se astfel cu păianjenii. O cladogramă bazată pe morfologie a plasat Idmonarachne între uraraneide și păianjeni:

Carboniferul târziu pare a fi un moment în care a existat o diversitate mai mare de arahnide tetrapulmonate.

Referințe

Bibliografie 
  Dunlop, J.. “The origins of tetrapulmonate book lungs and their significance for chelicerate phylogeny.” (2005).
  
  

Arahnide